

Biographie 
 Gregor Piatigorsky, (1903-1976) violoncelliste russe
 Jacqueline Piatigorsky (1911-2012), fille d'Édouard de Rothschild et épouse de Grégor
 Joram Piatigorsky (1940- ), biologiste américain, fils des précédents

Autres 
 Coupe Piatigorsky, trophée de deux célèbres tournois d'échecs

Homonymie de patronyme